MLT steht für:
 das Länderkürzel für Malta laut ISO 3166 und Internationalem Olympischem Komitee
 Mechanisierte und Leichte Truppen der Schweizer Armee
 das Kürzel MLT für Medizinische Lasertherapie
 Multi-Link Trunking

mlt steht für:
 Maltesische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung